Màxima o adagi, sentència moral, refrany o norma, manifestada en llenguatge concís i ponderat
 Màxima (figura), figura musical antiga equivalent a 2 longes, 4 quadrades, 8 rodones, 16 blanques, 32 negres
 Santa Màxima, màrtir cristiana
 Màxima Faustina, tercera muller de Constanci II amb el qual es va casar a Antioquia el 360